Le mot audio désigne ce qui est relatif à l'audition et, plus généralement, à tout ce qui concerne le domaine des sons électroacoustiques audibles.
 Source audio
 Cassette audio
 Cours audio
 Format de fichier audio
 Lecteur audio
 Livre audio
 L'élément HTML5 <audio>